El nombre de Basílica de Santa María la Mayor puede referirse a:

 Basílica de Santa María la Mayor, en la ciudad española de Linares (declarada basílica en mayo de 2016);
 Basílica de Santa María la Mayor, en la ciudad española de Pontevedra;
 Basílica de Santa María la Mayor, en la ciudad italiana de Roma;
 Basílica de Santa María la Mayor, en la ciudad italiana de Bérgamo;
 Basílica de Santa María la Mayor, en la ciudad italiana de Ispica;
 Basílica de Santa María la Mayor, en la ciudad italiana de Lomello;
 Basílica de Santa María la Mayor, en la ciudad italiana de Miglionico;